Il doppio del torneo di tennis Brașov Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Lazar Magdinchev e Predrag Rusevski che hanno battuto in finale Robin Haase e Michal Navrátil 6-4, 7-69.

Teste di serie 

 Leonardo Azzaro /  Simone Vagnozzi (quarti di finale)
 Marc López /  Santiago Ventura (primo turno)

 Florin Mergea /  Horia Tecău (quarti di finale)
 Jurij Ščukin /  Serhij Stachovs'kyj (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brașov Challenger 2006